José Manuel López puede referirse a:

 José Manuel López (18??-19??), gobernador del antiguo Territorio Nacional de Misiones;
 José Manuel López Rodríguez (1940-), ciclista español.
 José Manuel López Rodrigo (1966-), político español.
 Josep Manuel López Martínez (1980-), ajedrecista español.
 José Manuel López (2000-), futbolista argentino.